O Decreto n.º 523 de 20 de Julho de 1847 foi um decreto do Imperador brasileiro D. Pedro II, redigido pelo ministro Francisco de Paula Sousa e Melo, que criou o cargo de Presidente do Conselho de Ministros. O ocupante do cargo, equivalente ao de primeiro-ministro nos regimes parlamentaristas, era escolhido pelo Imperador, detentor do Poder Moderador, a partir da maioria parlamentar. Escolhido o presidente, cabia a ele, então, formar um gabinete, sendo o responsável pela administração do país. O decreto, na prática, instituiu o parlamentarismo no Brasil, ainda que conhecido como "parlamentarismo às avessas". O primeiro presidente do Conselho de Ministro foi Manuel Alves Branco (que encabeçou o Gabinete Alves Branco) e o último foi o Visconde de Ouro Preto (que encabeçou o Gabinete Ouro Preto), ambos do Partido Liberal.

Texto na íntegra

Ver também 
 Parlamentarismo "às avessas"
 Gabinete do Império do Brasil
 Parlamento imperial
 Lista de primeiros-ministros do Brasil

Bibliografia 
 
 

Decretos do Brasil
1847 no Brasil